Ани́чков лице́й (ГБНОУ «СПб ГДТЮ») — государственная общеобразовательная школа для учеников, имеющих склонность к научной деятельности, находящаяся в Санкт-Петербурге, Россия. Структурное подразделение государственного образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».

Расположение 

Почтовый адрес: 191011 Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 39.

Ближайшие станции метро —  Гостиный двор и  Невский проспект.

Лицей расположен на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, недалеко от площади Островского, Екатерининского сада, Александринского театра; в Сервизном корпусе Аничкова дворца (в котором располагается Городской Дворец творчества юных (СПбГДТЮ)).

Часть занятий проводится в других зданиях СПбГДТЮ: занятия по физкультуре проводятся в здании СДЮШОР № 1 и бассейне, официальные мероприятия проводятся в концертном зале или кинозале главного корпуса дворца, питание учеников осуществляется в кафе Театрально-концертного комплекса.

История 

Школа была открыта в 1989 году как подразделение Ленинградского дворца пионеров. Был набран 10-й экспериментальный класс из школьников, обучавшихся в различных кружках Дворца. У истоков этого экспериментального класса стояли Галина Михайловна Чернякова, Владимир Николаевич Киселёв, Ирина Александровна Борисова и группа ведущих ученых Ленинграда.

Первый шаг был сделан в Юношеском клубе космонавтики. Первым директором экспериментального класса на базе 209-й гимназии стала Галина Георгиевна Бажутина, а научным руководителем — Валерий Филиппович Жуковский.

С 1993 года в Аничков лицей проводится набор не только в 10-й, но и в 9-й класс.

С 2006 года проводится набор в 8-й класс.

С 2007 года набор в 9-й класс закрыт, набираются один 8-й и один 10-й класс.

С 2014 года производится набор в два 8-х и один 10-й класс.

Лаборатория непрерывного математического образования 
В 1992—1999 годах на базе лицея работала Лаборатория непрерывного математического образования — экспериментальная образовательная площадка под руководством Ильи Александровича Чистякова. На данный момент ЧОУ ЛНМО ведет дополнительное образование и научную деятельность в математических классах ГОУ СОШ 564 и в химико-биологических  ГОУ СОШ 225.

Обучение 
Поскольку это образовательное учреждение имеет статус лицея, в нём на 2 часа больше химии и физики, а все предметы преподаются по учебникам физматшкол. Ученики АЛ получают так называемое академическое образование. Многие учителя имеют учёную степень или звание почётного работника сферы образования. В школе ведется обучение с 8 по 11 класс.

Уровень знаний, получаемый выпускниками, позволяет им выдерживать вступительные испытания в ведущих вузах города (Санкт-Петербургский государственный университет, Политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Университет информационных технологий, механики и оптики и др.) и столицы (МГУ, ВШЭ).

Множество учителей и педагогов дополнительного образования являются выпускниками Аничкова лицея.

Поступление 
Весной каждого года производится набор учащихся в 8-й и 10-й классы. Для поступления необходимо выдержать вступительные испытания. Конкурс составляет от 6 до 9 человек на место. Вступительные испытания традиционно проводятся в 2—3 тура и обычно состоят из теста на общекультурное развитие (включающего в себя как вопросы по предметам, изучаемым в школе, так и задания, позволяющие поступающим показать своё культурное развитие) и экзамена по математике. Высокий конкурс свидетельствует о том, что школа пользуется популярностью среди ребят и родителей, и это важнейший стимул для тех, кто здесь работает, кто связал свою жизнь с Аничковым лицеем.

Элективные курсы и семинары 

Помимо базового курса школьной программы учащиеся лицея имеют возможность более детально изучать тот или иной предмет в рамках системы обязательных элективных курсов и необязательных спецкурсов.

Конференция 
Частью обучения в Аничковом лицее является подготовка лицеистов к самостоятельной научной деятельности. В феврале в школе проходит ежегодная открытая научно-исследовательская конференция Аничкова лицея, в которой принимают участие ученики лицея, а также старшеклассники из других школ Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. Тезисы лучших работ публикуются в «Аничковском вестнике».

 Секции конференции:

 Секция математики,
 Секция физики,
 Секция истории,
 Секция лингвистики,
 Секция психологии,
 Секция биологии,
 Секция литературоведения,
 Секция химии,
 Секция информатики.

В 2008 году традиционная конференция была проведена в рамках Петербургской открытой научно-практической конференции старшеклассников «Будущее сильной России — в высоких технологиях» 27—29 февраля. При этом заседание секции лингвистики по организационным причинам было проведено 21 января — в срок, соответствующий традиционному времени проведения конференции.
В 2011 году конференция впервые была проведена совместно с Ассамблеей.

Ассамблея 
Итогом профильной подготовки в 10 классе становится написание и защита реферативной работы на ежегодной ассамблее Аничкова лицея. На ассамблею представляются работы культурологического плана, связанные с одной общей темой, выбираемой педагогическим коллективом в начале учебного года.

Темы Ассамблей:

 2005 — Учебная конференция учащихся Аничкова лицея, посвященная 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
 2006 — Д. С. Лихачёв и его эпоха (к 100-летию со дня рождения).
 2008 — Опыт футурологии.
 2009 — История в отражениях.
 2010 — Физика и метафизика.

Встречи 
В Концертном зале Аничкова дворца периодически проводятся встречи лицеистов с известными людьми:
 встреча с Дмитрием Быковым,
 встреча с Михаилом Горбачёвым;
 4 декабря 2007 состоялась встреча с Борисом Гребенщиковым;
 20 июня 2008 состоялась встреча с группой видных учёных Петербурга;
 26 января 2010 состоялась встреча с почетным гражданином Петербурга Бобровым Михаилом Михайловичем

Галерея

Ссылки 
 Сайт Аничкова лицея
 Сайт Дворца творчества юных
  — ЖЖ-сообщество Аничкова лицея

Примечания 

Школы, основанные в 1989 году
Центральный район (Санкт-Петербург)
Лицеи Санкт-Петербурга